Takács Gábor
 Takács Gábor (1928-2006) filmrendező
 Takács Gábor (1938-) grafikus, képzőművészeti író
 Takács Gábor (1947) olajmérnök
 Takács Gábor (1947) tanár, tankönyvszerő, pedagógiai szakíró
 Takács Gábor (1954) ökölvívó, edző
 Takács Gábor (1959–2007) kenus, sporthajóépítő
 Takács Gábor (1966) autóversenyző
 Takács Gábor (1971) egyiptológus
 Takács Gábor (1973) labdarúgó játékvezető
 Takács Gábor fizikus

hasonló nevűek
 Gundel Takács Gábor (1964) újságíró, műsorvezető, sportvezető
 Takács-Nagy Gábor (1956) hegedűművész, karmester

Takáts Gábor
 Takáts Gábor (névváltozat: Polgár) (1862– 1925 után) posta- és távíró segéd-, majd főellenőr, vegyész, író